Prell ist

der Familienname folgender Personen:
 Andrea Prell (* 1975), deutsche Krankenpflegerin und Politikerin (SPD), MdL Niedersachsen
 Andreas Prell (1820–1881), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags

 Bally Prell (eigentlich Agnes Pauline Prell; 1922–1982), Münchner Vortragskünstlerin und Volkssängerin
 Heinrich Prell (1888–1962), deutscher Zoologe, Professor an der Fakultät für Forstwissenschaft in Tharandt
 Hermann Prell (1854–1922), deutscher Bildhauer, Historien-Monumentalmaler und Professor an der Akademie der Bildenden Künsten in Dresden
 Ignaz Prell (1805–1874), deutscher Politiker
 Peter Prell (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Sieglinde Prell (* 1953), deutsche Tischtennisspielerin
 Sophie Sthamer-Prell (1855–1940), deutsche Porträtmalerin
 Uwe Prell (* 1959), deutscher Politologe, Historiker und Stadtforscher
 Walter Prell (1857–1936), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

ein Ortsname:
 Prell (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Prel
 Prelle
 Brell